Hajmon (gr. Haimon, łac. Haemon) – w mitologii greckiej eponim Hajmonii (dawna nazwa Tesalii), syn Pelasgosa
 Hajmon (gr. Haimon, łac. Haemon) – w mitologii greckiej królewicz tebański, syn Kreona
 Hajmon (gr. Haimon, łac. Haemon) – w mitologii greckiej pies Akteona
 Hajmon (gr. Haimon, łac. Haemon) – w mitologii greckiej syn Likaona
 Hajmon (gr. Haimon, łac. Haemon) – w mitologii greckiej syn Toasa